A WilliamsF1 Formula–1-es csapat eredménysorozata.

Williams